Kertz ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Kertz (1880–1918), deutscher Maler
 Peter Kertz (1934–2021), deutscher Theaterwissenschaftler 
 Alexandra Kertz-Welzel (* 1970), deutsche Musikpädagogin
 Heinrich Kertz (1904–1950), deutscher Maler
 Max Kertz (1882–1949), deutscher Maler
 Peter Kertz (1934–2021),  deutscher Theaterwissenschaftler und Lehrer an der Musikhochschule München
 Walter Kertz (1924–1997), deutscher Geophysiker

Siehe auch:
 Kerz
 Kerc